

Persone
Adam Rothenberg – attore statunitense
Irv Rothenberg – cestista statunitense
Jason Rothenberg – produttore televisivo e sceneggiatore statunitense
Jason Raize Rothenberg – attore, doppiatore e cantante statunitense
Jerome Rothenberg – poeta e traduttore statunitense
Susan Rothenberg – pittrice e illustratrice statunitense

Altro
20512 Rothenberg – asteroide della fascia principale
Rothenberg – frazione di Oberzent, Germania